Con cattolicesimo si possono intendere varie realtà; nel Cristianesimo:
 La religione cristiana come professata dalla Chiesa cattolica apostolica romana.
 La cattolicità, qualifica che rivendicano a sé molte confessioni cristiane
 Altri significati di Chiesa cattolica, vedi Chiesa cattolica (disambigua)

Opere con titolo cattolicesimo
 Cattolicesimo è anche un libro di Henri de Lubac

Pagine correlate
Chiesa di Roma

Altri progetti